Papyrus Palau Ribes oder Papyrus Palau-Ribes steht für folgende Papyri:

 Papyrus Palau-Ribes 163 aus dem 3. oder 4. Jahrhundert
 Papyrus Palau Ribes 211 aus dem 7. Jahrhundert
 Papyrus Palau Ribes 225 aus dem 4. oder 5. Jahrhundert